Hainichen peut faire référence à :
 Hainichen, ville allemande de l'arrondissement de Saxe centrale, en Saxe ;
 Hainichen, commune allemande de l'arrondissement de Saale-Holzland, en Thuringe.